Ніколас Альмагро () — іспанський тенісист-професіонал. Переможець п'яти турнірів серії ATP-туру в одиночному розряді. Всі перемоги здобув на ґрунтовому покритті. Найвищим рейтингом в кар'єрі в одиночному розряді на сьогодні є 11 позиція в липні 2008 року. На турнірах Великого шолому в 2008 році на Ролан Гаррос програв в чвертьфіналі майбутньому переможцеві турніру Надалю, перед цим у другому колі обігравши Енді Маррея.

2004 року брав участь у челенджері в Києві і став його переможцем.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт ATP 

Іспанські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Призери Середземноморських ігор з тенісу